Het DSW Heavyweight Championship was een professioneel worstelkampioenschap in Deep South Wrestling, een voormalig opleidingscentrum van World Wrestling Entertainment (WWE). Wanneer de titel voor het eerst werd geïntroduceerd, Mike Mizanin werd de allereerste kampioen, die de toernooifinale won. De titel werd op 18 april 2007 beschikbaar gesteld nadat de WWE hun samenwerking met DSW beëindigde. DSW organiseerde vervolgens een toernooi dat gewonnen werd door Austin Creed.

Creatie 
De titel was eerst gekroond naar de winnaar van een "8-Man Single Elimination Tournament", dat hield over een periode van 2 weken. De eerste ronde vond plaats op 23 november 2005 en de halve finales en finale op 1 december 2005.

1Kid Kash verving Mac Daddy Johnson

Na WWE 

2Alexander the Great versloeg Salvatore Rinauro door kruis of munt

Titelgeschiedenis

Externe link 
  DSW Heavyweight Championship op Wrestling-titles.com

Deep South Wrestling kampioenschap
Professioneel worstelkampioenschap